FK Larvik foi um clube de futebol feminino da Noruega fundado em 1997. Sua sede fica em Larvik.

Clubes de futebol feminino extintos da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1997
Larvik